Nariño je kolumbijski departman u zapadnom dijelu države na granici s Ekvadorom. Glavni grad departmana je Pasto. Prema podacima iz 2005. godine u departmanu živi 1.531.777 stanovnika te je osmi kolumbijski departman po broju stanovnika. Sastoji se od 62 općine.

Općine 
U departmanu Nariño se nalaze 62 općine:

Vanjske poveznice 
 Službena stranica departmana

Izvor 

Kolumbijski departmani